La sigla FUA puede designar a:

 la Federación Universitaria Argentina, organización de estudiantes universitarios de la Argentina;
 la Futura International Airways, aerolínea basada en Palma de Mallorca;
 el comando Forzar Acceso a la Unidad (Force Unit Access) del sistema SCSI;
 la Federación Uruguaya de Ajedrez.